Харий Витолиньш: Витолиньш, Харий Харьевич (1941—1997) — советский хоккеист, тренер.
 Витолиньш, Харий Юрьевич (1915—1984) — латвийский и советский футболист и хоккеист, тренер.
 Витолиньш, Харийс (род. 1968) — советский и латвийский хоккеист, тренер.